Przełęcz Kubalonka – przełęcz w Beskidzie Śląskim
 Kubalonka – przysiółek wsi Istebna
 Szczyt Kubalonka – szczyt w Beskidzie Śląskim